Manuel Latusa, avstrijski hokejist; * 23. januar 1984, Dunaj, Avstrija.

Manuel Latusa je avstrijski hokejist, ki igra na položaju desnega krila za ekipo EC Red Bull Salzburg v Avstrijski hokejski ligi. 

Latusa je svoj debi v Avstrijski hokejski ligi doživel že v sezoni 2000/01, ko je bil star komaj 16 let. Takrat je zastopal barve kluba EC KAC.

V sezoni 2001/02 se je preselil k moštvu Vienna Capitals, kjer je preživel nadaljnjih 7 sezon. V povprečju je dosegal nekje od 15 do 35 točk na sezono, nadpovprečna sezona zanj je bila sezona 2004/05, ko je dosegel 37 točk. V isti sezoni je z Vienna Capitalsi postal tudi prvak Avstrijske hokejske lige. V nobeni sezoni ni presegel meje 20 golov.

Pred sezono 2008/09 so ga opazili pri moštvu EC Red Bull Salzburg, za katerega trenutno nastopa. 

Latusa je državne barve zastopal na štirih mladinskih prvenstvih. Za člansko selekcijo avstrijske hokejske reprezentance še ni zaigral.

Pregled kariere
Posodobljeno: 20. februar 2009

|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +3
| 14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 6
| 9
| 15
| -5
| 36
|
| 8 
| 3 
| 1 
| 4 
| -6
| 2 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 44
| 17
| 11
| 28
| +4
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +5
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 45
| 6
| 9
| 15
| -9
| 62
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -7
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 44
| 12
| 25
| 37
| +17
| 28
|
| 10 
| 0 
| 4 
| 4 
| -2 
| 6
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 46
| 12
| 13
| 25
| +3
| 42
|
| 4
| 0 
| 1 
| 1 
| -1
| 6
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 13
| 22
| 35
| +1
| 52
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 43
| 13
| 8
| 21
| +6
| 83
|
| 7 
| 1 
| 1 
| 2 
| -2 
| 4 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 70
| 22
| 18
| 40
| +6
| 66
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |401
| bgcolor="#7FFF00" |106
| bgcolor="#7FFF00" |122
| bgcolor="#7FFF00" |228
| bgcolor="#7FFF00" |+25
| bgcolor="#7FFF00" |415
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |32
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |-12
| bgcolor="#7FFF00" |22
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti EC Red Bull Salzburg